Щербачов — російське прізвище.

Відомі носії:

 Щербачов Валентин Васильович — президент Асоціації спортивних журналістів України.
 Щербачов Дмитро Григорович — військовий діяч періоду Української революції.
Російські прізвища